Аль-Арнаут () — нисба, указывающая на албанское происхождение.
 Абдуль-Кадир аль-Арнаут (1928—2004) — сирийский богослов-хадисовед.
  (1936—1992) — сирийский художник и декоратор.
 Маруф Ахмад аль-Арнаут (1892–1948) — пионер исторической фантастики в Сирии.
 Насируддин аль-Албани (1914—1999) — исламский богослов, хадисовед, автор множества книг по различным исламским дисциплинам.
 Шуайб аль-Албани аль-Арнаут (1928—2016) — исламский богослов, сирийский исследователь хадисов (мухаддис). См. также 
 Арнауты
 Арнаут (значения)
 Аль-Албани